Никози () — населённый пункт, состоящий из двух сёл — Квемо-Никози и Земо-Никози  (; ), расположенных в Горийском муниципалитете Грузии на границе c Южной Осетией, к юго-западу от Цхинвала.

История 

 9—11 августа 2008 года во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в селе шли тяжелые бои, в которых погибло 9 российских солдат, ракетой Фагот был подбит один российский танк и гранатометами были сожжены две бронемашины. В монастырь попало 32 бомбы, сгорел дворец епископа IX—X веков, весь монастырь вместе с библиотекой и анимационной студией.

Религия 
 Никози является населённым пунктом Никозской и Цхинвальской епархии Грузинской православной церкви.

В селе расположены монастырь, воскресная школа, епископский дворец. Никозский собор и церковь святых Архангелов включены в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии. Во время войны 2008 года село сильно пострадало, большинство домов и религиозных построек были в полуразрушенном состоянии.

Известные уроженцы 
 Родом из Никози был Кирион II (1855—1918) — первый католикос-патриарх Всея Грузии после провозглашения автокефалии Грузинской церкви в марте 1917 года.

Транспорт 
Ежедневно ходит электричка Никози-Тбилиси (через Гори).

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 Грузинские военные сдаются, бой идет в селе Никози 

Населённые пункты Горийского муниципалитета